Zuurstof (element) (O), een chemisch element
 Dizuurstof of zuurstofgas (O2), de belangrijkste enkelvoudige stof van zuurstof
 Ozon of trizuurstof (O3), een chemische stof
 het oxide-ion (O2−)